Panggungrejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Panggungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 112,92), Jawa Timur, 
 Kecamatan Panggungrejo, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Panggungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,24, long 112,27), Jawa Timur, 
 Desa Panggungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,15, long 112,56), Jawa Timur, 
 Desa Panggungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,15, long 112,61), Jawa Timur, 
 Kelurahan Panggungrejo (administrativ by i Indonesien, lat -8,06, long 111,89), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar